Квиртия () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Квиртия, Валерий Аполлонович (род. 1957) — советский и грузинский футболист.
 Квиртия, Нугзар Валерьевич (род. 1984) — грузинский и российский футболист.
 Квиртия, Терентий Надаевич (1918 — неизвестно) — участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
 Квиртия, Фёдор Батломович (1912 — ?) — Герой Социаолистического Труда.

Примечания